Douglas Hawkes (1893-1974), coureur automobile anglais
 Jaclyn Hawkes (née en 1982), joueuse de squash néo-zélandaise
 Jim Hawkes (1934-2019), homme politique canadien

 John Hawkes (1899-1990), joueur de tennis australien
 John Hawkes (1915-2007), botaniste britannique dont est l’abréviation botanique standard est Hawkes
 John Hawkes (1925-1998), écrivain américain
 John Hawkes (né en 1959), acteur américain
 Julie Hawkes (née en 1948), joueuse de squash néo-zélandaise
 Rechelle Hawkes (née en 1967), joueuse australienne de hockey sur gazon
 Robert Hawkes (1880-1945), footballeur anglais
 Terri Hawkes (née en 1958), actrice et scénariste canadienne

Dans la fiction 
 Sheldon Hawkes, personnage de fiction, héros de la série télévisée Les Experts : Manhattan